«All the Things She Said» — песня, записанная российским музыкальным дуэтом t.A.T.u. для их второго и первого англоязычного студийного альбома 200 km/h in the Wrong Lane и выпущенная в качестве ведущего сингла с альбома в Европе в сентябре 2002 года компанией Universal Music Group. «All the Things She Said» — это переведенная и переработанная версия их песни 2000 года «Я сошла с ума», вошедшая в их дебютный альбом «200 по встречной». Позже она была включена в их сборники t.A.T.u. Remixes и The Best. Хотя его оригинальная история была основана на сне, который Кипер увидела на приеме у дантиста, менеджер Иван Шаповалов затронул тему лесбиянства как в этой, так и в англоязычной версии. В лирическом плане она фокусируется на двух девушках, испытывающих чувства друг к другу.

«All the Things She Said» получил смешанные отзывы от музыкальных критиков: в то время как одни хвалили постановку и лирическое содержание, другие называли это трюком и наводящим на размышления. Сингл занял первое место в нескольких странах мира, включая Австралию, Австрию, Францию, Новую Зеландию, Швейцарию и Соединенное Королевство. Он также достиг 20-го места в американском Billboard Hot 100, став первым российским синглом, попавшим в топ-40, и самым высоким местом для российского исполнителя на сегодняшний день. Шаповалов заказал сопроводительное музыкальное видео для сингла, на котором изображен дуэт за забором в школьной форме, пытающаяся сбежать.

Музыкальное видео вызвало значительные споры в нескольких странах, из-за темы несовершеннолетнего лесбиянства. Несколько организаций выразили протест против видео и попытались запретить его, в то время как некоторые музыкальные станции удалили сцены с целующимися девушками. Песня исполнялась много раз, в том числе на многих телешоу, вместе с версией megamix с песней «Not Gonna Get Us» на MTV Movie Awards 2003. Это также было первое российское музыкальное видео на YouTube, получившее награду Vevo Certified Award за достижение 100 миллионов просмотров в июне 2016 года.

Список композиций 
Европейский CD сингл (2002) и UK кассетный сингл
 «All the Things She Said» (радио-версия)
 «Stars»

Европейский CD сингл (2003)
 «All the Things She Said» (радио-версия)
 «Stars»
 «All the Things She Said» (Extension 119 club vocal mix)
 «Ya Soshla S Uma»

Европейский 12-дюймовый сингл
 A1. «All the Things She Said» (DJ Monk’s After Skool Special) — 7:03
 A2. «All the Things She Said» (Running and Spinning mix) — 6:13
 B1. «All the Things She Said» (Extension 119 club vocal) — 8:30
 B2. «All the Things She Said» (original version extended mix) — 5:37

UK кассетный сингл
 «All the Things She Said» (радио-версия)
 «All the Things She Said» (Extension 119 club edit)
 «Stars»
 «All the Things She Said» (CD-ROM video)

US кассетный сингл
 «All the Things She Said» (радио-версия) — 3:29
 «All the Things She Said» (Extension 119 club edit) — 5:16
 «All the Things She Said» (видеоклип)
 «Behind the Scenes with Julia & Lena» (видеоклип)

Австралийский и Новозеландский сингл
 «All the Things She Said» (радио-версия)
 «All the Things She Said» (Mark!'s Intellectual vocal mix)
 «All the Things She Said» (Extension 119 club edit)
 «All the Things She Said» (HarDrum Remix)

Японский CD сингл
 «All the Things She Said» (радио-версия) — 3:28
 «All the Things She Said» (Extension 119 club vocal) — 8:16
 «All the Things She Said» (Mark!'s Intellectual vocal) — 9:41
 «All the Things She Said» (Blackpulke Mix) — 4:13
 «All the Things She Said» (инструментальная версия) — 3:49

Европа 
Maxi CD-Single — 10 октября 2002
 All the Things She Said
 Stars
 All the Things She Said (Extension 119 Club Vocal Mix)
 Я сошла с ума

Кассета
 All the Things She Said (Radio Version) 3:29
 Stars

Япония 
CD Single — 5 марта 2003
 All the Things She Said (Radio Version)
 All the Things She Said (Extension 119 Club Vocal)
 All the Things She Said (Mark!s Intellectual Vocal)
 All the Things She Said (Blackpulke Mix)
 All the Things She Said (Instrumental Version)

Великобритания 
CD Single — 27 января 2003
 All the Things She Said (Radio Version) 3:29
 All the Things She Said (Extension 119 Club Edit)
 Stars (Album Version)
 All the Things She Said (Video)

США 
CD-Single — 10 сентября 2002
 All the Things She Said (Radio Version) 3:29
 All the Things She Said (Extension 119 Club Edit) 5:16
 All the Things She Said (Video) 3:29
 Behind The Scenes with Lena & Julia (Part 1)
 Photos

Чарты и продажи

Примечания

Ссылки 
 Видеоклип на сайте t.A.T.u. Myspace

Дебютные синглы 2002 года
Песни по алфавиту
Песни 2002 года
Песни t.A.T.u.
Песни на лесбийскую тематику
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании